Browning Mummery peut désigner:

 (1888-1974), chanteur d'opéra ténor australien
, groupe de musique électronique australien

Voir aussi